Osoby o tym nazwisku:
 Heinz Jost – niemiecki wojskowy, zbrodniarz wojenny
 Henryk Jost – polski inżynier, historyk techniki
 Jeff Jost – amerykański bobsleista
 Tyson Jost – kanadyjski hokeista